Ри́черт (Richert, Ritschert):
 Ричерт, Нейт (род. 1978) — американский музыкант.
 Ричерт (блюдо) — блюдо австрийской кухни.